Pirka – dzielnica niemieckiego miasta Viechtach

Zobacz też 
 Seiersberg-Pirka